Alternative socialiste est le nom de plusieurs organisations politiques, dont la plupart sont des partis trotskistes affiliés au Comité pour une Internationale ouvrière :

Voir aussi
 
 Socialistische Partij Anders, le parti flamand social-démocrate

Homonymie de parti politique
Organisation trotskiste